En musique (ou en acoustique), la sonorisation est la diffusion électroacoustique de sons.
 En linguistique, la sonorisation est le fait de voiser une consonne (synonyme de voisement).
 Dans le domaine de la justice, du Renseignement et de l'espionnage, la sonorisation d'un lieu consiste à y disposer des moyens d'écoutes (par exemple dans le cadre d'une mise sous écoute judiciaire).